Acorn est un mot anglais qui signifie gland, le fruit du chêne.

ACORN est un sigle qui peut désigner :
 Association of Community Organizations for Reform Now, une association américaine venant en aide aux personnes et familles en situation de précarité.

ACORN est une abréviation qui peut désigner :
 ACORN (Additive COngruential Random Number), un générateur de nombres pseudo-aléatoires (PRNG) introduit par R.S.Wikramaratna en 1989.

 Acorn, ville américaine non incorporée dans l'Arkansas ;
 Acorn, ancien lieu habité de Californie.

 Milton Acorn (1923-1986), un dramaturge et poète canadien d'expression anglaise.

Acorn peut aussi désigner :
 Acorn Computers, une entreprise britannique qui a construit des micro-ordinateurs de 1978 à 2000 ;
 Acorn Archimedes, une série d'ordinateurs Acorn Computers produits à partir de 1987 ;
 Acorn Electron, une version entrée de gamme du BBC Micro fabriqué par Acorn Computers ;
 Acorn RISC Machines, une société résultant de la fusion de Advanced RISC Machines et de Acorn Computers, spécialisée dans le développement d'architectures 32 bits de type RISC ;
 acorn, le nom anglais du courgeron.